4-я женская шахматная олимпиада проходила с 8 по 23 сентября 1969 года, в польском городе Люблин.

В турнире приняли участие 43 шахматистки из 15 команд, которые в целом сыграли 210 партий.

Регламент 
Турнир проходил по круговой системе. Места определялись по количеству набранных игровых очков, при их равенстве — учитывались командные очки (КО).

Составы команд

СССР 
Гаприндашвили, Кушнир, Александрия

Венгрия 
Иванка, Верёци, Карол. Хонфи

Чехословакия 
Вокржалова, Эретова, Малипетрова

Югославия 
Штадлер, Конарковская-Соколов, Йованович-Благоевич

Болгария 
Асенова, Троянская, А. Георгиева

ГДР 
В. Новарра, Келлер-Герман, Юст

Румыния 
Полихрониаде, Баумштарк, Макаи

Польша 
Радзиковская, М. Литманович, Юрчиньская

Нидерланды 
Тук, Тиммер, Хеемскерк

Англия 
Добсон, Брус

ФРГ 
Васнецки, Йоргер, Кернер

Дания 
М. Хор, И. Ларсен, Й. Нильсен

Австрия 
Каттингер, Агер, Замт

Бельгия 
Вандербекен, Лёффлер

Ирландия 
Брэннаган, Нунен, О’Шонесси

Итоговая таблица 
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (КПоб — победа команды, КНич — ничья, КПор — поражение), набранные всей командой (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Б — Коэффициент Бергера.

Источники 
 OlimpBase

Шахматные олимпиады
1969 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Польше
Спорт в Польше в 1969 году
Спорт в Люблине
Сентябрь 1969 года
Шахматы в Польше